Broom Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Broom Mountain (New Mexico)
 Broom Mountain (Utah)